Afrikanska mästerskapet i handboll för damer 2021 arrangerades mellan den 8 och 18 juni 2021 i Yaoundé i Kamerun. Det var den 24:e upplagan av mästerskapet. Mästerskapet arrangerades av Afrikas handbollförbund och var ursprungligen planerat att spelas mellan 2 och 12 december 2020 men fick skjutas upp till juni 2021 på grund av covid-19-pandemin.

Angola tog guld för 14:e gången efter en finalseger över Kamerun med 25–15. Mästerskapet fungerade som Afrikas kvalturnering till Världsmästerskapet 2021 och Angola, Kamerun, tredjeplacerade Tunisien samt fjärdeplacerade Kongo-Brazzaville kvalificerade sig.

Format
De tolv lagen var indelade i tre grupper med fyra lag i varje. De två bästa lagen från varje grupp samt de två bästa tredjeplacerade lagen från grupperna kvalificerade sig för kvartsfinalerna. De övriga fyra lagen spelade placeringsmatcher.

Grupperna lottades den 1 april 2021 i Yaoundé:
 Grupp A: Senegal, Tunisien, Guinea, Madagaskar
 Grupp B: Kongo-Kinshasa, Kamerun, Nigeria, Kenya
 Grupp C: Angola, Kongo-Brazzaville, Algeriet, Kap Verde.

Kort innan starten av mästerskapet meddelade Afrikas handbollförbund att Algeriet dragit sig ur från spel i grupp C. Mästerskapet spelades sedan med endast 11 lag och ett nytt spelschema presenterades av förbundet.

Gruppspel
Alla timer är lokala (UTC+1).

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Ranking av tredjeplacerade lag

Slutspel

Spelträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Placeringsmatcher

Plats 9–11

Plats 5–8

Semifinaler plats 5–8

Match om sjunde plats

Match om femte plats

Slutställning

Turneringens bästa spelare
Följande spelare blev utsedda till "turneringens bästa spelare":

Bästa spelare: Isabel Guialo, 
Bästa målvakt: Fadia Omrani, 
Bästa vänstersexa: Helena Paulo, 
Bästa högersexa: Raïssa Dapina, 
Bästa vänsternia: Isabel Guialo, 
Bästa högernia: Karichma Ekoh, 
Bästa mittnia: Sondes Hachana, 
Bästa mittsexa: Albertina Kassoma,

Medaljörerna

Guldmedaljören 
Angolas trupp som blev afrikanska mästare var enligt följande:

 Paulina Bazolau da Silva
 Teresa Almeida
 Helena de Sousa
 Stelvia de Jesus Pascoal
 Magda Cazanga
 Vilma Silva
 Natália Bernardo
 Dalva Peres
 Juliana Machado
 Carolina Morais
 Natália Kamalandua
 Wuta Dombaxe
 Azenaide Carlos
 Helena Paulo
 Isabel Guialo
 Marília Quizelete
 Albertina Kassoma
 Liliana Venâncio

Förbundskapten:  Filipe Cruz

Silvermedaljören 
Kameruns trupp som blev silvermedaljörer var enligt följande:

 Berthe Abiabakon
 Marie-Paule Balana
 Noëlle Mben Bediang
 Vanessa Djiepmou Medibe
 Adjani Ngouoko
 Paola Ebanga Baboga
 Armelie Mvoua
 Anne Michèle Essam
 Karichma Ekoh Kaltoumé
 Claudia Eyenga Ndjong
 Liliane Maffo Kamga
 Appoline Ekobena Abena
 Clarisse Madjoufang
 Yolande Touba Biolo
 Jacqueline Mossy Solle
 Yvette Yuoh
 Jasmine Yotchoum

Förbundskapten:  Serge Christian Guebogo

Bronsmedaljören 
Tunisiens trupp som blev bronsmedaljörer var enligt följande:

 Fadia Omrani
 Omaima Gdoura
 Fatma Bouri
 Boutheïna Amiche
 Maroua Dhaouadi
 Sawar Ben Abdallah
 Sondes Hachana
 Aya Masri
 Samia Belhaj
 Rakia Rezgui
 Mouna Glizi
 Meriem Gmar
 Fadwa Aouij
 Oumayma Dardour
 Maycem Azri
 Aya Ben Abdallah
 Nada Zelfani

Förbundskapten:  Moez Ben Amor

Referenser 

2021 i Kamerun
Handboll i Kamerun
Afrikanska mästerskap
Internationella sportevenemang i Kamerun
Sportåret 2021